Mount Perseverance ist der Name folgender Berge:

 Mount Perseverance (Antarktika) im Viktorialand, Antarktika
 Mount Perseverance (Lockyer-Nationalpark) in Queensland, Australien
 Mount Perseverance (Mount-Lewis-Nationalpark) in Queensland, Australien